Solaris (sistema operacional)
 Solaris (romance), de ficção científica escrito por Stanisław Lem
 Solaris (1972), filme soviético de ficção científica, dirigido por Andrei Tarkovski
 Solaris (2002), filme estadunidense de ficção científica, dirigido por Steven Soderbergh
 Solaris (Marvel Comics), personagem